Муаттар Абдулладжоновна Набиева (; ) — узбекская тяжелоатлетка, призёр чемпионата Азии 2019 года, участница летних Олимпийских игр 2020 года в Японии, участница летних Азиатских игр 2018 года.

Карьера 
Родилась в 1996 году. Проживает в Андижане. В 2016 году на молодёжном чемпионате мира в весовой категории до 58 кг заняла третье место и завоевала бронзовую медаль. 

На летних Азиатских играх в Джакарте в 2018 году, в весовой категории до 58 кг, стала четвёртой с общим весом на штанге 217 кг. 

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, узбекская спортсменка, в весовой категории до 55 кг., заняла итоговое шестое место. 

На чемпионате Азии в Нинбо, в 2019 году, заняла третье место с результатом 204 кг и получила бронзовую медаль. 

В сентябре 2019 года на чемпионате мира в Паттайе, Муаттар, в весовой категории до 55 кг, завоевала малую бронзовую медаль в рывке (96 кг). В итоговом протоколе стала шестой.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики
 Профиль на сайте Федерации тяжёлой атлетики Узбекистана

Тяжелоатлеты Узбекистана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года